Río Tinto, o su versión anglificada, Rio Tinto, puede corresponder a:
 la freguesia portuguesa del Gran Oporto, Río Tinto;
 el río español de la provincia de Huelva, río Tinto;
 The Rio Tinto Company, compañía minera que tomó su nombre de dicho río;
 Compañía Española de Minas de Río Tinto, compañía minera, sucesora de la anterior;
 Unión Explosivos Río Tinto, compañía minera, sucesora de la anterior;
 Río Tinto Patiño, antigua empresa minera;
 Río Tinto Minera, antigua empresa minera;
 Rio Tinto Group, grupo multinacional minero y siderúrgico, sucesor de «The Rio Tinto Company»;
 Rio Tinto Stadium, estadio multipropósito en ubicado en Sandy, Utah, Estados Unidos.